Die Saison 1964/65 war die 22. Spielzeit der mexikanischen Primera División.

Besonderheiten 
Die Saison 1964/65 war die letzte Spielzeit aus der großen Zeit des Campeonísimo Guadalajara, des „Serienmeisters“ Chivas, in der der Verein aus Mexikos zweitgrößter Stadt Guadalajara seinen siebten Meistertitel innerhalb von neun Spielzeiten gewann. Seither kamen nur noch vier Titel hinzu.

Zugleich war es die erste Spielzeit von Cruz Azul in der ersten Liga. Damals war der Verein, der 1971 nach Mexiko-Stadt verzog, noch in der kleinen Industriestadt Jasso im Bundesstaat Hidalgo beheimatet und trug seine Heimspiele im 17.000 Zuschauer fassenden Estadio 10 de diciembre aus. In jenem Stadion wurden auch erstmals die Begegnungen mit den Hauptstadtvereinen U.N.A.M. (2:1-Sieg am 28. Juni 1964) und América (1:2-Niederlage am 30. August 1964) ausgetragen, die später als Clásico Chilango bzw. Clásico Joven zu den bedeutendsten Fußballderbys in Mexiko werden sollten.

In der Saison 1964/65 kam die Hälfte aller Vereine aus den beiden größten Städten des Landes, Mexiko-Stadt (América, Atlante, Necaxa, U.N.A.M.) und Guadalajara (Atlas, Chivas, Nacional, Oro). Diese Dominanz verschob sich durch den Abstieg von Nacional am Saisonende und den Aufstieg des Club de Fútbol Petroleros aus Ciudad Madero.

Abschlusstabelle 1964/65 

|}

Kreuztabelle 1964/65 

Die Kreuztabelle stellt die Ergebnisse aller Spiele dieser Saison dar. Der Name der Heimmannschaft ist in der linken Spalte, das Logo der Gastmannschaft in der oberen Zeile aufgelistet.

Quellen 
 Mexikanische Abschlusstabellen bei RSSSF
 Ergebnisse der Kreuztabelle gemäß dem Statistikarchiv von Erik Francisco Lugo (RSSSF Mexiko)

Siehe auch 
 Primera División (Mexiko)

1964
Fußballsaison 1964/65